Pigeaud est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jackie Pigeaud (1937–2016), philologue, latiniste et historien de la médecine français ;
  (1878-1939), général français ;
 Romain Pigeaud (né en 1972), archéologue et préhistorien français.

Notes et références

Voir aussi 
 Pijeaud.